Hungertod steht in unterschiedlichen Zusammenhängen für:
 die Folge einer Unterernährung bzw. Hungersnot
 Holodomor, eine Hungersnot besonders in der Ukrainischen SSR und anderen Sowjetrepubliken (1932–1933)
 Hungerstoffwechsel, die physischen Veränderungsprozesse infolge des Hungerns

Siehe auch: